Dorfkirche Klockow steht für:
 Dorfkirche Klockow (Galenbeck) im Ortsteil Klockow von Galenbeck im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Dorfkirche Klockow (Schönfeld) im Ortsteil Klockow der Gemeinde Schönfeld im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 
Siehe auch:
 Kapelle Klockow (Stavenhagen) im Ortsteil Klockow von Stavenhagen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Dorfkirche Kłokowo (deutsch: Klockow) in der Wojewodschaft Westpommern in Polen